Osoby o tym nazwisku:
 Didier Berthet – katolicki duchowny
 Georges Berthet – francuski sportowiec, olimpijczyk